Saint-Simon kan syfta på:

Personer 
 Louis de Rouvroy, hertig av Saint-Simon, 1675-1755, fransk diplomat, militär och memoarförfattare
 Henri de Saint-Simon, 1760-1825, fransk politisk tänkare, utopisk socialist, grundare av saintsimonismen

Geografi

Frankrike 

 Saint-Simon, Aisne, departementet Aisne i regionen Hauts-de-France, 
 Saint-Simon, Cantal, departementet Cantal i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Simon, Charente, departementet Charente i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Simon, Lot, departementet Lot i regionen Occitanien, 
 Saint-Simon-de-Bordes, departementet Charente-Maritime i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Simon-de-Pellouaille, departementet Charente-Maritime i regionen Nouvelle-Aquitaine,

Kanada 

 Saint-Simon (kommun i Kanada, Québec, Montérégie), 
 Saint-Simon (kommun i Kanada, Québec, Bas-Saint-Laurent), 
 Saint-Simon-les-Mines – en kommun i countyt Chaudière-Appalaches och provinsen Québec

Robotskapade Kanadaförgreningar